Total loss kan verwijzen naar:
Total loss (term), een informele term die bij schade aangeeft dat reparatie economisch niet zinvol meer is
Total Loss (film), een Nederlandse film uit 2000
Total loss (Kayak), een single van Kayak uit 1980
Total loss (Snollebollekes & Gerard Joling), een lied van Snollebollekes & Gerard Joling uit 2019
Total Los Vol. 1, een album van The Partysquad